John Mackey kan verwijzen naar
 John Mackey (American football) (1941-2011), Amerikaans American footballspeler
 John Mackey (bisschop) (geboren 1918), bisschop van het Rooms-katholieke bisdom Auckland
 John Mackey (componist) (geboren 1973), Amerikaans componist.
 John Mackey (ondernemer) (geboren 1953), Amerikaans ondernemer en CEO van Whole Foods Market